Сергей Шитковский:
 Шитковский, Сергей Владимирович (род. 1941) — советский хоккеист.
 Шитковский, Сергей Сергеевич (род. 1970) — белорусский хоккеист.